Villard hat folgende Bedeutungen:

Name oder Familienname folgender Personen:
 Villard de Honnecourt (13. Jh.), französischer Baumeister
 Ambroise Villard (1841–1903), Schweizer Architekt
 Arthur Villard (1917–1995), Mitglied des Schweizer Nationalrates
 Énora Villard (* 1993), französische Squashspielerin
 François Villard (1924–2013), französischer Klassischer Archäologe
 Henry Villard (1835–1900, eigentlich Heinrich Hilgard), deutsch-amerikanischer Eisenbahnkönig
 Jean Villard (1895–1982), Schweizer Dichter, Schauspieler, Chansonnier, Komiker und Komponist
 Joffrey Pollet-Villard (* 1992), französischer Freestyle-Skisportler
 Joseph Villard (1838–1898), französischer Fotograf und Postkartenverleger
 Louis Villard (1856–1937), Schweizer Architekt
 Ludovic Villard (* 1983), französischer Rapper, siehe Lucio Bukowski

 Paul Villard (1860–1934), französischer Chemiker
 Philippe Pollet-Villard (* 1960), französischer Regisseur und Schauspieler
 Pierre Gras du Villard († 1785), französischer Theologe und Schriftsteller
 Tom Villard (1953–1994), US-amerikanischer Filmschauspieler

Name folgender französischer Orte:
 Villard (Creuse), Gemeinde im Département Creuse
 Villard (Haute-Savoie), Gemeinde im Département Haute-Savoie
 Villard, Ortschaft in der Gemeinde Divonne-les-Bains im Département Ain
 Villard, Ortschaft in der Gemeinde Contamine-Sarzin im Département Haute-Savoie
 Villard, Ortschaft in der Gemeinde Faverges im Département Haute-Savoie
 Villard, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jorioz im Département Haute-Savoie

mit Namenszusatz:
 Villard-Bonnot, Gemeinde im Département Isère
 Villard-de-Lans, Gemeinde im Département Isère
 Kanton Villard-de-Lans im Département Isère
 Villard-d’Héry, Gemeinde im Département Savoie
 Villard-Léger, Gemeinde im Département Savoie
 Villard-Notre-Dame, Gemeinde im Département Isère
 Villard-Reculas, Gemeinde im Département Isère
 Villard-Reymond, Gemeinde im Département Isère
 Villard-Saint-Christophe, Gemeinde im Département Isère
 Villard-Saint-Sauveur, Gemeinde im Département Jura
 Villard-Sallet, Gemeinde im Département Savoie
 Villard-sur-Bienne, Gemeinde im Département Jura
 Villard-sur-Chamby, Ort im Schweizer Kanton Waadt
 Villard-sur-Doron, Gemeinde im Département Savoie

weitere Orte:
 Villard (Minnesota)

Sonstiges:
 Automobiles Villard, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Dolmen von Villard, Megalith im Frankreich
 Villard Noir, rote Rebsorte
 Villard Blanc, weiße Rebsorte
 Villard-Kaskade, elektrische Schaltung
 Villard Point, Landspitze der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Vilard
 Villards
 Villar
 Villars
 Le Villard
 Duvillard